Морі — термін, що має кілька значень.

Топоніми

Морі () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.

Морі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди

Морі (Хоккайдо)
 Морі (Сідзуока)

Персоналії 

 Рід Морі (, моорі) — самурайський рід середньовічної Японії.
 Морі Комацумару
 Морі Мотонарі
 Морі Окімото
 Морі Хіромото

 Морі Іосіро
 Морі Тацуя — японський режисер
 Морі Тосія — японська акторка
 Дейміан Морі (нар. 1970) — австралійський футбольний тренер, колишній футболіст, нападник збірної Австралії.
 Емануель Морі (нар. 25 грудня 1948) — президент Мікронезії з 11 травня 2007 по 11 травня 2015 року.
 Клаудія Морі (нар. 1944) — італійська акторка і співачка.
 Чезаре Морі (1871—1942) — італійський префект, працювава до і під час фашистського періоду; також відомий як «Залізний префект» («Prefetto di Ferro»).
 Рохеліо Фунес Морі та Раміро Фунес Морі (нар. 1991) — брати-близнюки, професійні аргентинські футболісти.

Японські прізвища